Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Кріс Еверт виграла титул, перемігши у фіналі Габріелу Сабатіні з рахунком 2–6, 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Кріс Еверт (переможниця)
  Пем Шрайвер (2-ге коло)
  Габріела Сабатіні (фінал)
  Лорі Макніл (чвертьфінал)
  Зіна Гаррісон (півфінал)
  Патті Фендік (чвертьфінал)
  Енн Мінтер (чвертьфінал)
  Стефані Реге (півфінал)
  Катаріна Ліндквіст (3-тє коло)
  Даянн Балестрат (3-тє коло)
  Робін Вайт (3-тє коло)
  Гретхен Магерс (3-тє коло)
  Гелл Сіоффі (3-тє коло)
  Сара Гомер (3-тє коло)
 n/a
 n/a

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Virginia Slims of Los Angeles 1988 Draw

1988
Тур WTA 1988
Avon